Hyży oder Hyzy ist der Familienname folgender Personen:

 Grzegorz Hyży (* 1987), polnischer Sänger
 Julie Hyzy (* 1959), US-amerikanische Schriftstellerin
 Radosław Hyży (* 1977), polnischer Basketballspieler
 Zygmunt Hyży (1911–1983), polnischer Maler